Besa Imami – attrice albanese
 Eni Imami – calciatore albanese